Alessandro Focosi – pittore italiano
 Giuseppe Focosi – calciatore italiano
 Michele Focosi – pugile italiano